Perushtitsa kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Perusjtitsa, ort, Plovdiv, obsjtina Perusjtitsa, 
 obsjtina Perusjtitsa, kommun, Plovdiv, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar